

Улицы 
Проспе́кт Свобо́ды — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Армения 
Проспект Свободы (Азатутян) — улица в Ереване

Россия 
 Проспект Свободы — улица в Сестрорецке.

Украина 
 Проспект Свободы — улица в Днепре.
 Проспект Свободы — улица в Каменском.
 Проспект Свободы — улица в Киеве.
 Проспект Свободы — улица во Львове.
 Проспект Свободы — улица в Одессе.
 Проспект Свободы — улица в Ужгороде.

Станция метро 
 «Проспект Свободы» — станция Днепровского метрополитена.

См. также